ODE - аббревиатура:

 Ordinary differential equation - обыкновенное дифференциальное уравнение;
 Open Dynamics Engine - открытый физический движок.